Great Bend Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Great Bend Township (Kansas)
 Great Bend Township (Minnesota)
 Great Bend Township (Pennsylvania)
 Great Bend Township (South Dakota)